Штаупиц может означать:

 Штаупиц, Иоганн фон (1465—1524) — друг и сподвижник Мартина Лютера.

 Горден-Штаупиц — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
  — село в Германии, в коммуне Горден-Штаупиц.
  — район Торгау в Германии.

См. также 
 Штраупиц